

Cinema 
 Bunker Hill – film del 2008 diretto da Kevin Willmott
 Bunker Hill – film televisivo del 2009 diretto da Jon Avnet

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bunker Hill – zona di Downtown Los Angeles, California
 Bunker Hill – città della Contea di Macoupin, Illinois
 Bunker Hill – città della Contea di Miami, Indiana
 Bunker Hill – città della Contea di Russell, Kansas
 Bunker Hill – township della Contea di Ingham, Michigan
 Bunker Hill – census-designated place della Contea di Coos, Oregon
 Bunker Hill Village – città della Contea di Harris, Texas

Musica 
 Bunker Hill – cantante statunitense
 Bunker Hill – traccia del singolo Fortune Faded dei Red Hot Chili Peppers del 2003

Televisione 
 Salvate la Terra (Bunker Hill) – episodio della seconda stagione di Andromeda

Altro 
 Battaglia di Bunker Hill – parte della guerra d'indipendenza americana